La Fontaine (französisch für „die Quelle“) ist der Name folgender Orte:

 La Fontaine VS, Ortschaft in der Gemeinde Conthey, Kanton Wallis, Schweiz
 La Fontaine, Ortschaft in der Gemeinde Vulbens, Département Haute-Savoie, Frankreich

La Fontaine oder de La Fontaine ist der Familienname folgender Personen:
 Agathe de La Fontaine (* 1972), französische Schauspielerin
 Alphonse de la Fontaine (1825–1896), luxemburgischer Forstingenieur und Zoologe
 Edmond de la Fontaine (1823–1891), luxemburgischer Dichter
 Gaspard Théodore Ignace de la Fontaine (1787–1871), luxemburgischer Politiker
 Henri La Fontaine (1854–1943), belgischer Jurist und Politiker

 Jean de La Fontaine (1621–1695), französischer Schriftsteller und Poet
 Julius La Fontaine (1891–1947), deutscher Jurist und NS-Opfer
 Léon de la Fontaine (1819–1892), luxemburgischer Rechtsanwalt, Politiker und Botaniker
 Louis-Hippolyte La Fontaine (1807–1864), kanadischer Anwalt und Politiker
 Michael de la Fontaine (* 1945), deutscher Liedermacher und Kulturwissenschaftler
 Pietro La Fontaine (1860–1935), italienischer Erzbischof und Kardinalspriester

Siehe auch:
 Lafontaine (Begriffsklärung)